z dziedziny biologii
 reakcja fizjologiczna
 reakcja GvH (reakcja przeszczep przeciw gospodarzowi)

 z dziedziny chemii
 reakcja analizy
 reakcja addycji
 reakcja analityczna
 reakcja autokatalityczna
 reakcja biuretowa
 reakcja Cannizzara
 reakcja charakterystyczna
 reakcja chemiczna
 reakcja Dielsa-Aldera
 reakcja egzoenergetyczna
 reakcja endoenergetyczna
 reakcja egzotermiczna
 reakcja elementarna
 reakcja eliminacji
 reakcja endotermiczna
 reakcja Fittiga
 reakcja fotochemiczna
 reakcja Friedla-Craftsa
 reakcja Grignarda
 reakcja haloformowa
 reakcja hydratacji
 reakcja jonowa
 reakcja ksantoproteinowa
 reakcja łańcuchowa polimerazy
 reakcja Mąkoszy
 reakcja oderwania (reakcja eliminacji)
 reakcja oksydacyjno-redukcyjna
 reakcja podstawiania (reakcja substytucji)
 reakcja połówkowa
 reakcja przyłączania (reakcja addycji)
 reakcja redoks
 reakcja rozkładu (reakcja analizy)
 reakcja syntezy (reakcja tworzenia)
 reakcja Williamsona
 reakcja wymiany
 reakcja zobojętniania

 z dziedziny fizyki
 reakcja fotojądrowa
 reakcja jądrowa
 reakcja łańcuchowa
 reakcja rozpadu (rozpad promieniotwórczy)
 reakcja (statyka)
 reakcja syntezy (fizyka)
 reakcja termojądrowa

 z dziedziny psychologii
 reakcja (behawioryzm)
 reakcja upozorowana
 reakcja warunkowa
 reakcja sprawcza

 inne
 doktryna reakcyjna
 reakcja Arthusa
 reakcja fotyczna
 reakcja kompasowa
 reakcja optokinetyczna
 reakcja pogańska

 zobacz też